Потворув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Пшисухский повят (Мазовецкое воеводство). Население: 4302 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Домброва-Гощевицка
 Длуге
 Грабова
 Грабовска-Воля
 Ямки
 Козенец
 Лойкув
 Марысин
 Мокшец
 Потворув
 Рдзухув
 Рдзухув-Колёня
 Рдзув
 Сады
 Вир

Соседние гмины 
 Гмина Кльвув
 Гмина Пшисуха
 Гмина Пшитык
 Гмина Радзанув
 Гмина Русинув
 Гмина Высмежице

Ссылки 
 Официальная страница